Minnesota může být:
 Minnesota – stát na severu Spojených států amerických
 Minnesota (řeka) – řeka na severu USA
 Minnesota City – město v Minnesotě
 USS Minnesota – různé lodě amerického námořnictva